Альбалатильо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 9.1 км². Население — 243 человека (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial del Ayuntamiento de Albalatillo

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски